This Is Love puede referirse a:

Música
«This Is Love», sencillo de Hikaru Utada
«This Is Love», tercer sencillo del álbum de George Harrison Cloud Nine (1987).
«This Is Love», una canción de will.i.am con Eva Simons, publicada en el álbum #willpower.
«This Is Love», sencillo del álbum de PJ Harvey Stories from the City, Stories from the Sea (2000).
«This Is Love», primer sencillo del álbum de Gary Numan Strange Charm (1986).
«This Is Love», una canción de The Archies.
«This Is Love», una canción de Mary Chapin Carpenter.
«This Is Love», una canción compuesta por Dimitris Kontopoulos, Romy Papadea y John Ballard e interpretada por la cantante griega Demy.
This Is Love, álbum de Johnny Mathis.
This Is Love, álbum de Lee Ritenour.
This Is Love, This Is Murderous, un álbum de Bleeding Through. 
This Is Love, Super Junior.
This is Love, (2013) álbum de Innocence (Geraldine Larrosa).